Yutan bezeichnet:

 Yutan (Nanguan) (玉潭镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Nanguan in der chinesischen Provinz Jilin
 Yutan (Zongyang) (雨坛镇), Großgemeinde im Kreis Zongyang in der chinesischen Provinz Anhui
 Yutan (Ningxiang) (玉潭街道), Straßenviertel der Stadt Ningxiang in der chinesischen Provinz Hunan
 Yutan (Nebraska), Ort im Saunders County im US-Bundesstaat Nebraska